Појам Ливингстон може да се односи на:
Ливингстон (језеро), вештачко језеро у Сједињеним Америчким Државама
Ливингстон (острво)

Насељена места 
Ливингстон (Шкотска), град у Уједињеном Краљевству
Ливингстон (Алабама), град у САД у савезној држави Алабама
Ливингстон (Калифорнија), град у САД у савезној држави Калифорнија
Ливингстон (Тексас), град у САД у савезној држави Тексас
Ливингстон (Јужна Каролина), је град у америчкој савезној држави Јужна Каролина
Ливингстон (Њу Џерзи), је град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
Ливингстон (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
Ливингстон (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
Ливингстон (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
Ливингстон (Луизијана), је град у америчкој савезној држави Луизијана
Ливингстон (Монтана), је град у америчкој савезној држави Монтана
Ливингстон (Тенеси), је град у америчкој савезној држави Тенеси

Особе 
Дејвид Ливингстон, шкотски лекар, мисионар и истраживач Африке
Шон Ливингстон